Minghella ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Minghella (1954–2008), britischer Regisseur und Filmproduzent
 Dominic Minghella (* 1967), britischer Drehbuchautor
 Edana Minghella (1959–2022), britische Forscherin, Drehbuchautorin und Jazzsängerin
 Max Minghella (* 1985), britischer Schauspieler